Dorcadia är ett släkte av loppor. Dorcadia ingår i familjen grävlingloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävlingloppor
Dorcadia